Российско-польская группа по сложным вопросам () — созданная по решению руководства России и Польши команда политологов, занимающаяся самыми серьёзными и сложными вопросами международных отношений России и Польши, вытекающих из исторических событий. Правительства Польши и Российской Федерации расценивают группу как своих личных консультантов.

Сопредседателем группы с российской стороны является ректор МГИМО, академик Анатолий Васильевич Торкунов, с польский — специальный представитель премьер-министра Польши, в прошлом министр иностранных дел Польши, профессор Адам Даниэль Ротфельд. Ответственным секретарём группы является советник ректора МГИМО Артём Владимирович Мальгин.

История 
Образование группы датируется 2002 годом после визита Президента РФ Владимира Путина, после которого последовало размораживание отношений России и Польши. Группа занялась обсуждением крупных проблем в польско-российских отношений, о которых мало сообщалось в СССР и РФ, но при этом они являлись очень болезненными для Польши и осложняли двусторонние отношения, вследствие чего не попадали напрямую в компетенцию МИД. С 2002 по 2008 годы из-за сложных отношений группа фактически не существовала, проведя только одно заседание в Москве в ноябре 2002 года. 21 января 2008 деятельность группы была возобновлена.

В группе состоят учёные-практики, которые стремятся рассмотреть вопросы и разрешить проблемы без какой-либо политизации. Официальные лица двух стран называют группу своими непосредственными консультантами по польско-российским отношениям и оценивают её существование как весомое достижение в развитии международных отношений РФ и Польши. Группа занимается рассмотрением документов времён СССР, особенно связанных с польско-советскими отношениями до 1945 года. В этот список входит сборник «Związek Radziecki a polskie polityczno-wojskowe podziemie» (). Группой опубликованы две книги: «Кризис 1939 года» () и «Белые пятна — чёрные пятна» ().

Состав группы (c 2012 года)

Представители Польши 
 Адам Даниэль Ротфельд — сопредседатель
 Ежи Бар
 Славомир Денбский
 Адам Эберхардт
 Дариуш Габрель
 Анджей Граевский
 Лешек Есень
 Лукаш Кулеса
 Анджей Кунерт
 Влодзимеж Марциняк
 Войцех Матерский
 Ежи Помяновский
 Катажина Равска-Гурецка
 Владислав Стенпняк
 Анджей Товпик

Представители Российской Федерации 
 Анатолий Торкунов — сопредседатель
 Андрей Артизов
 Инесса Яжборовская
 Андрей Юрасов
 Александр Кузнецов
 Наталья Лебедева
 Артём Мальгин
 Михаил Наринский
 Владимир Барановский
 Святослав Бэлза
 Леонид Вардомский
 Геннадий Матвеев
 Альбина Носкова
 Ефим Пивовар
 Владимир Седых
 Пётр Стегний
 Андрей Загорский
 Игорь Жуковский

См. также 
Советско-польская комиссия по изучению истории двух стран

Примечания

Ссылки 
 Сведения на сайте МГИМО 

Российско-польские отношения
Организации, основанные в 2002 году